

Plaatsen 
Heukelom (België), een gehucht in de gemeente Riemst
Heukelom (Bergen), bij Bergen, Nederlands Limburg
Heukelom (Oisterwijk), een gehucht in de gemeente Oisterwijk

Personen 
 Atie Siegenbeek van Heukelom (1913-2002), Nederlands illustrator
Bertha van Heukelom (1322), aanvoerder van de verdediging van kasteel IJsselstein
 Cornelis van Heukelom (1822-1880), Nederlands liberaal politicus
 Frans van Heukelom, staatsraad in buitengewone dienst en bankier
George van Heukelom (architect) (1870-1952), Nederlands ingenieur en architect
George van Heukelom (politicus) (1949), Nederlands politicus (SGP)
Jan Bertus Heukelom (1875-1965), Nederlands grafisch vormgever

Zie ook 
Heukelum, een plaats in de gemeente West Betuwe
Hoekelum (doorverwijspagina)